Detta är en lista över sjöar i Säters kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Säters kommun.

Lista

Säters kommun
 Lista